Ulica Długa – popularna nazwa ulic w Polsce.

Ulice:
 Ulica Długa w Bydgoszczy
 Ulica Długa w Gdańsku
 Ulica Długa w Krakowie
 Ulica Długa w Krośnie
 Ulica Długa w Poznaniu
 Ulica Długa w Raciborzu
 Ulica Długa w Warszawie
 Ulica Długa we Wrocławiu
 Ulica Długa w Zgierzu

Pozostałe:
 Długi Targ w Gdańsku
 Długie Pobrzeże w Gdańsku
 Długie Ogrody w Gdańsku
 Most Długi w Szczecinie

Długa